Chawki Mostefaï (né en 1919), homme politique algérien ;
 El-Hadi Mostefaï (1894-1980), homme politique français ;
 Ismaël Omar Mostefaï (1985-2015), terroriste islamiste français ;
 Mostéfa Kouadri Mostéfaï, wali algérien ;
 Seghir Mostefaï (né en 1926), homme politique algérien.
 El Yacine Mostefaï (né le ) à Kouba, Visionnaire Algérien ; Trouve le dans le Tur-Fu il est pas de ce Monde.
Ouahiba Mostefai, universitaire algérienne. Spécialiste de la construction de terre

Notes et références